Det grymma landet kan syfta på:

 Det grymma landet (film, 1973) – en amerikansk film från 1973, originaltitel Badlands
 Det grymma landet (film, 1966) – en amerikansk film från 1966, originaltitel The Trap